Тамира́т То́ла Абе́ра (; ) — эфиопский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции. Чемпион мира по марафону 2022 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в беге на 10 000 метров. Чемпион мира по кроссу в командном зачёте (2015).

Биография 
Выступает на соревнованиях с 2013 года, преимущественно в кроссе и беге по шоссе. Становился победителем полумарафона в Ческе-Будеёвице (2013), кроссов в Алькобендасе (2015) и Севилье (2016), 10-километровых пробегов в Аддис-Абебе и Больцано (2015).

На дебютном марафоне в Дубае в 2014 году занял четвёртое место с результатом 2:06.17.

За сборную Эфиопии выступал на чемпионате мира по кроссу 2015 года, где финишировал 6-м на 12-километровой дистанции и завоевал золото в командном зачёте. В 2016 году был 5-м на чемпионате мира по полумарафону в британском Кардиффе с личным рекордом 1:00.06. В составе сборной взял серебро командного первенства.

На эфиопском олимпийском отборе на дистанции 10 000 метров (проходил на Мемориале Фанни Бланкерс-Кун в нидерландском Хенгело) занял второе место после Йигрема Демелаша. Благодаря этому успеху был включён в команду для поездки в Рио-де-Жанейро. На Играх завоевал бронзовую медаль, уступив в решающем забеге только олимпийскому чемпиону британцу Мохаммеду Фараху и кенийцу Полу Тануи. В борьбе за подиум он опередил Демелаша всего на одну сотую секунды.

В январе 2017 года выиграл престижный Дубайский марафон с новым личным рекордом и 17-м результатом в мировой истории — 2:04.11.

Тренируется под руководством Гемеду Дедефо. Выступает за полицию региона Оромия.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Тамирата Толы на сайте arrs.net
 Профиль Тамирата Толы на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Марафонцы Эфиопии
Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по бегу по пересечённой местности